Edge of Darkness steht für:

 Edge of Darkness, Originaltitel von Aufstand in Trollness, US-amerikanischer Film von Lewis Milestone aus dem Jahre 1943
 Edge of Darkness, Originaltitel von Am Rande der Finsternis, britische Miniserie von Martin Campbell aus dem Jahr 1985
 Edge of Darkness, Originaltitel von Auftrag Rache, US-amerikanischer Thriller von Martin Campbell aus dem Jahre 2010
 Edge of Darkness (Serie), britische Fernsehserie
 Edge of Darkness (Soundtrack), Soundtrack von Eric Clapton und Michael Kamen